Die Perwenstwo FNL 2011/12 war die 20. Spielzeit der zweithöchsten russischen Spielklasse im Fußball. Die Saison war eine Übergangssaison, in der von der Austragung in einem Kalenderjahr auf den in der UEFA üblichen Modus von Spät- bis Frühsommer gewechselt wird und dauerte mehr als ein Jahr (4. April 2011–27. Mai 2012). An die übliche doppelte Meisterschaftsrunde im Jahr 2011 schloss sich eine Phase mit Meisterschafts- und Abstiegsgruppe im Frühjahr 2012 an. Seit der Saison 2012/13 wird im Herbst-Frühjahr-Modus gespielt.

Modus 
Nach 38 Spielen wurde die Liga in zwei Gruppen unterteilt. Die besten acht Vereine spielten in der Meisterrunde in weiteren 14 Spielen um den Aufstieg, während die Teams ab Platz 9 in zusätzlich sieben Spielen gegen den Abstieg kämpften.

Die beiden besten Vereine stiegen direkt in die Premjer-Liga 2012/13 auf, während der Dritte und Vierte über die Relegation aufsteigen konnte. Die letzten vier Teams der Abstiegsrunde mussten in der folgenden Saison in der 2. Division spielen.

Vor der Saison 
Sportlich aufgestiegen in die 1. Division waren die fünf Zonensieger der 2. Division. Durch den Aufstieg von FK Krasnodar, der den Platz von Saturn Ramenskoje einnahm, wurde zusätzlich der Vierte der mittleren Zone (Fakel Woronesch) in die Perwenstwo FNL aufgenommen.

Teilnehmer 

Die beiden Premjer-Liga-Absteiger 2010
 Alanija Wladikawkas
 Sibir Nowosibirsk

Die zwölf Vereine, die in der 1. Division 2010 die Plätze 3, 4 und 6 bis 15 belegten
 FK Nischni Nowgorod
 KAMAS Nabereschnyje Tschelny
 Mordowija Saransk
 Ural Jekaterinburg
 Schemtschuschina Sotschi
 Wolgar-Gasprom Astrachan
 Schinnik Jaroslawl
 SKA-Energija Chabarowsk
 Lutsch-Energija Wladiwostok
 FK Chimki
 Dynamo Brjansk
 Baltika Kaliningrad

Die Meister der fünf Staffeln der 2. Division
 Torpedo Wladimir (West)
 Torpedo Moskau (Zentrum)
 Tschernomorez Noworossijsk (Süd)
 Gasowik Orenburg (Ural-Powolschje)
 FK Jenissei Krasnojarsk (Ost)

sowie der Viertplatzierte der 2. Division (Zentrum)
 Fakel Woronesch

1. Runde

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

2. Runde

Meisterrunde 
Abschlusstabelle

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Abstiegsrunde 
Abschlusstabelle

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Relegation 
Der Dritte und Vierte der Meisterrunde spielte am 18. und 22. Mai 2012 gegen den 13. bzw. 14. der Premjer-Liga um zwei Startplätze für die folgende Premjer-Liga-Saison.

Alle vier Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

2011 12
Fußballsaison 2011/12